Schenk kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Schenk
 Joseph August Schenk
 Klaus-Dirk Schenk

Robotskapade auktorsförkortningar